GNU может означать:
 GNU — UNIX-подобная операционная система, разрабатываемая в рамках Проекта GNU.
 Проект GNU — проект по разработке свободного программного обеспечения (СПО).
 (9965) GNU — астероид в Солнечной системе.
 GNU GPL — одна из лицензий, разработанных в рамках проекта GNU.

См. также